Ким Тхэ Хван (; ) — южнокорейский кёрлингист.

В составе мужской сборной Республики Корея участник чемпионатов мира , , нескольких , Зимних Азиатских игр 2017, серебряный призёр .

Играет на позиции  и .

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза (, , ).
 : серебро ().
 Зимние Азиатские игры: бронза (2017).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу